David James Poulin (né le  à Timmins, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel et entraîneur canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre. Il est depuis analyste et commentateur sportif pour le réseau TSN.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1975-1976 || Reps de Mississauga || MTHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1976-1977 || Beehives de Dixie || OHA-B ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1977-1978 || Beehives de Dixie || OHA-B || 34 || 28 || 31 || 59 || 59 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1978-1979 || Université Notre-Dame || NCAA || 37 || 28 || 31 || 59 || 32 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1979-1980 || Université Notre-Dame || NCAA || 24 || 19 || 24 || 43 || 46 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1980-1981 || Université Notre-Dame || NCAA || 35 || 13 || 22 || 35 || 53 ||  ||  ||  ||  ||  || ||
|-
| 1981-1982 || Université Notre-Dame || NCAA || 39 || 29 || 30 || 59 || 44 ||  ||  ||  ||  ||  || ||
|-
| 1982-1983 || Rögle BK || Allsvenskan || 32 || 35 || 27 || 62 || 64 ||  ||  ||  ||  ||  || ||
|-
| 1982-1983 || Flyers de Philadelphie || LNH || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || +1 || 3 || 1 || 3 || 4 || 9 ||
|-
| 1982-1983 || Mariners du Maine || LAH || 16  || 7 || 9 || 16 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 1983-1984 || Flyers de Philadelphie || LNH || 73 || 31 || 45 || 76 || 47 || +31 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||
|-
| 1984-1985 || Flyers de Philadelphie || LNH || 73 || 30 || 44 || 74 || 59 || +43 || 11 || 3 || 5 || 8 || 6 ||
|-
| 1985-1986 || Flyers de Philadelphie || LNH || 79 || 27 || 42 || 69 || 49 || +20 || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 ||
|-
| 1986-1987 || Flyers de Philadelphie || LNH || 75 || 25 || 45 || 70 || 53 || +47 || 15 || 3 || 3 || 6 || 14 ||
|-
| 1986-1987 || Équipe d'étoiles de la LNH || Rendez-Vous '87 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0 || || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Flyers de Philadelphie || LNH || 68 || 19 || 32 || 51 || 32 || +17 || 7 || 2 || 6 || 8 || 4 ||
|-
| 1988-1989 || Flyers de Philadelphie || LNH || 69 || 18 || 17 || 35 || 49 || +4 || 19 || 6 || 5 || 11 || 16 ||
|-
|rowspan="2" | 1989-1990 || Flyers de Philadelphie || LNH || 28 || 9 || 8 || 17 || 12 || +5 || || || || || || 					
|-
| Bruins de Boston || LNH || 32 || 6 || 19 || 25 || 12 || +11 || 18 || 8 || 5 || 13 || 8 ||
|-
| 1990-1991 || Bruins de Boston || LNH || 31 || 8 || 12 || 20 || 25 || +5 || 16 || 0 || 9 || 9 || 20 ||
|-
| 1991-1992 || Bruins de Boston || LNH || 18 || 4 || 4 || 8 || 18 || -2 || 15 || 3 || 3 || 6 || 22 ||
|-
| 1992-1993 || Bruins de Boston || LNH || 84 || 16 || 33 || 49 || 62 || +29 || 4 || 1 || 1 || 2 || 10 ||
|-
| 1993-1994 || Capitals de Washington || LNH || 63 || 6 || 19 || 25 || 52 || -1 || 11 || 2 || 2 || 4 || 19 ||
|-
|1994-1995 || Capitals de Washington || LNH || 29 || 4 || 5 || 9 || 10 || +2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||

| 724 || 205 || 325 || 530 || 482 ||  || 129 || 31 || 42 || 73 || 132 ||

Entraîneur 

| 1995-1996 || Université Notre-Dame || NCAA || 36 || 9 || 23 || 4 || 30,6 % ||
|-
| 1996-1997 || Université Notre-Dame || NCAA || 35 || 9 || 25 || 1 || 27,1 % ||
|-
| 1997-1998 || Université Notre-Dame || NCAA || 41 || 18 || 19 || 4 || 48,8 % ||
|-
| 1998-1999 || Université Notre-Dame || NCAA || 38 || 19 || 14 || 5 || 56,6 % ||
|-
| 1999-2000 || Université Notre-Dame || NCAA || 42 || 16 || 18 || 8 || 47,6 % ||
|-
| 2000-2001 || Université Notre-Dame || NCAA || 39 || 10 || 22 || 7 || 34,6 % ||
|-
| 2001-2002 || Université Notre-Dame || NCAA || 38 || 16 || 17 || 5 || 48,7 % ||
|-
| 2002-2003 || Université Notre-Dame || NCAA || 40 || 17 || 17 || 6 || 50,0 % ||
|-
| 2003-2004 || Université Notre-Dame || NCAA || 39 || 20 || 15 || 4 || 56,4 % ||
|-
| 2004-2005 || Université Notre-Dame || NCAA || 38 || 5 || 27 || 6 || 21,1 % ||

Références 

Naissance en décembre 1958
Naissance à Timmins
Francophonie en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Capitals de Washington
Gagnant du trophée King-Clancy
Gagnant du trophée Frank-J.-Selke
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché